Сезон НХЛ 2013/2014 стартовал 1 октября 2013 года и стал 97-м (96-м игровым) сезоном НХЛ. Как и в прошлом сезоне, команды не проводили матчи в Европе. В ходе сезона лига провела шесть матчей чемпионата на открытом воздухе. Регулярный чемпионат взял 16-дневный перерыв с 9 по 25 февраля 2014 года, что позволило игрокам принять участие в хоккейном турнире на Олимпийских играх в Сочи. В результате чего, лига отказалась проводить Матч всех звёзд. На время Олимпийской паузы НХЛ ввела мораторий на переход игроков. Последние матчи регулярного чемпионата состоялись 13 апреля. Игры на вылет стартовали 16 апреля. Этот чемпионат стал первым, проводимым в соответствии с новой структурой дивизионов и формулой расписания матчей. 

Лос-Анджелес Кингз выиграл финальную серию у Нью-Йорк Рейнджерс со счётом 4—1 и завоевал свой второй Кубок Стэнли в истории.

Драфт 

Драфт НХЛ 2013 прошёл на домашней арене Нью-Джерси Девилз — Пруденшал-центр, Ньюарк, штат Нью-Джерси 30 июня 2013 года. Под общим первым номером был выбран канадский форвард Натан Маккиннон клубом Колорадо Эвеланш.

Изменения и нововведения

Новая структура лиги 
5 декабря 2011 года совет директоров НХЛ утвердил новое распределение команд. Вместо шести дивизионов команды разделены на четыре конференции, по семь и по восемь команд. Каждая команда должна была сыграть внутри своих конференций по 36 (в конференциях по семь команд) или 38 (в конференциях по 8 команд) матчей и по две игры (дома и на выезд) с командами из других конференций. Изменения должны были вступить в силу с сезона 2012/2013, однако план не был поддержан профсоюзом игроков.

В феврале 2013 года, НХЛ предложила новую структуру дивизионов. Были сохранены конференции, однако сократилось общее количество дивизионов с шести до четырёх (по два в каждой конференции). Профсоюз игроков одобрил этот план. В плей-офф выходят по три лучшие команды из каждого дивизиона плюс еще две из каждой конференции добираются по очкам.

Западная конференция

Восточная конференция

Схема формирования календаря 
В регулярном сезоне каждая команда играет 82 игры — 41 дома и 41 в гостях. 

Команды западной конференции проводят 29 матчей с соперниками своего дивизиона (5 матчей с пятью соперниками, с двумя из них 3 дома и 2 на выезде, с тремя — 2 дома и 3 на выезде, плюс 4 матча с одной командой в формате 2 дома и 2 в гостях), 21 матч против команд другого дивизиона западной конференции (3 игры с каждой из команд, 2 дома и 1 в гостях против четырех соперников, 1 дома и 2 в гостях — против трех других). По два матча (один дома и один на выезде) с каждой из команд восточной конференции (всего 32 матча).

Команды восточной конференции проводят 30 матчей внутри своего дивизиона (5 матчей с двумя командами, с одной — 3 дома и 2 в гостях, с другой — 2 дома и 3 в гостях, плюс по 4 матча с пятью другими, 2 дома и 2 в гостях), 24 матча против команд другого дивизиона восточной конференции (3 матча с каждым из соперников, 2 дома и 1 в гостях против четырех команд, 1 дома и 2 в гостях — против четырех других). По два матча (один дома и один на выезде) с каждой из команд западной конференции (всего 28 матчей).  

Преимущество площадки и количество проводимых матчей с конкретным соперником будет определяться по принципу ежегодной ротации.

Три первые команды из каждого дивизиона попадают в плей-офф. Ещё 4 команды, по две из каждой конференции, добираются по очкам.

Потолок зарплат 
По условиям нового коллективного соглашения, потолок зарплат в сезоне 2013/2014 устанавливается на уровне $64,3 млн., что на $5,9 млн. меньше чем в прошлом сезоне.

Продажа Финикс Койотис 
В июле 2013 года городской совет Глендейла одобрил сдачу домашней арены «койотов» в долгосрочную аренду фирме Renaissance Sports and Entertainment. В августе 2013 года НХЛ продала команду группе компаний IceArizona Acquisition Co LLC, которую возглавляют канадские бизнесмены Джордж Госби и Энтони ЛеБлан. Новые владельцы клуба подтвердили, что команда останется в Глендейле и что она будет переименована в «Аризону Койотис» с сезона 2014/2015.

Продажа Нью-Джерси Девилз 
15 августа 2013 года было объявлено о продаже клуба новому владельцу. Группа бизнесменов возглавляемая Джошуа Харрисом приобрела команду и право аренды Пруденшал Центра у Джеффа Вандербика за $320 млн.

Изменения в правилах 
Все игроки выбранные на драфте с 2013 года, обязаны использовать визор;
Введён запрет игрокам заправлять свитер в шорты;
Уменьшены размеры экипировки вратаря. Изменения касаются вратарских щитков. По новым правилам щитки должны закрывать не более 45% тела между коленом и тазом голкипера, а высота щитка над коленом не должна превышать 27 см;
Уменьшен размер каркаса ворот на 24 см.;
Введено правило гибридного проброса. Исходя из игровой ситуации, судья может фиксировать проброс как без касания шайбы игроком, так и с касанием;
Игрокам запрещено снимать шлемы перед дракой.

Регулярный чемпионат 
1 октября, в первый день регулярного чемпионата состоялось три матча. «Монреаль» принимал «Торонто», «Вашингтон» отправился в гости к «Чикаго», а в Эдмонтоне сыграли местные «Ойлерз» с Виннипег Джетс.

Зимняя классика 

Шестой матч в рамках Зимней классики состоялся на стадионе «Мичиган Стэдиум» 1 января 2014 года между Детройт Ред Уингз и Торонто Мейпл Лифс и закончился победой «Кленовых листьев» по буллитам 2:3. Этот матч должен был состоятся в прошлом сезоне, однако из-за локаута он был отменён.

Стадионная серия  

В сезоне 2013/2014 дебютировала серия матчей на открытом воздухе под названием «Стадионная серия», которая состояла из четырёх матчей. 25 января 2014 года Лос-Анджелес Кингз принимали Анахайм Дакс, 26 и 29 января Нью-Йорк Рейнджерс сыграли с Нью-Джерси Девилз и Нью-Йорк Айлендерс соответственно, а 1 марта Питтсбург Пингвинз в гостях сыграл с Чикаго Блэкхокс.

Классика наследия 

2 марта в Ванкувере состоялся матч Классики наследия между Ванкувер Кэнакс и Оттавой Сенаторз.

Положение команд 
По итогам регулярного чемпионата согласно официальному сайту НХЛ.

Восточная Конференция 

Команды выделенные полужирным начертанием, обеспечили участие в плей-офф;
p — обладатель Президентского Кубка (команда набравшая наибольшее количество очков);
y — победитель дивизиона

Западная Конференция 

Команды выделенные полужирным начертанием, обеспечили участие в плей-офф;
z — победитель конференции;
y — победитель дивизиона

Дополнительные показатели при равенстве очков:
 Количество сыгранных матчей (преимущество получает команда, проведшая на данный момент меньше встреч, с учетом потерянных очков).
 Количество побед в основное время и в овертайме. Показатель «ВОО».
 Количество очков, набранных в очных встречах команд. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты "лишних" домашних игр в этом случае также не учитываются).
 Общая разница заброшенных и пропущенных шайб.

Статистика игроков 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ

Лучшие игроки месяца 
В связи с перерывом в регулярном чемпионате, лучшие игроки февраля не определялись.

Тренерские перестановки

Достижения 
 19 октября 2013, голкипер «Финикс Койотис» Майк Смит забив гол в ворота Детройт Ред Уингз, стал 11-м вратарём в истории НХЛ которому это удавалось;
 19 ноября 2013, капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Мартин Сан-Луи провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 18 декабря 2013, форвард «Нью-Джерси Девилз» Яромир Ягр забил свой 122-й победный гол в карьере и вышел на первое весто по этому показателю в НХЛ;
 1 февраля 2014, защитник «Лос-Анджелес Кингз» Робин Регир провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.
 1 марта 2014, нападающий «Нью-Джерси Девилз» Яромир Ягр забил свой 700-й гол в карьере, став седьмым игроком в истории НХЛ которому это удавалось;
 3 марта 2014, наставник «Даллас Старз» Линди Рафф одержал 600-ю тренерскую победу в НХЛ;
 9 марта 2014, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал свою 300-ю победу в НХЛ;
 11 марта 2014, нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Кук провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 12 марта 2014, капитан «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 19 марта 2014, главный тренер «Чикаго Блэкхокс» Джоэль Кенневилль одержал свою 700-ю тренерскую победу в НХЛ;
 19 марта 2014, нападающий «Чикаго Блэкхокс» Михал Гандзуш провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 20 марта 2014, главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Дэррил Саттер одержал свою 500-ю тренерскую победу в НХЛ.

Последний сезон 
 Мартин Бирон (Нью-Йорк Рейнджерс);
 Райан Смит (Эдмонтон Ойлерз) — участник Матча всех звёзд 2007;
 Теему Селянне (Анахайм Дакс) — обладатель Колдер Трофи 1993, Морис Ришар Трофи 1999, Билл Мастертон Трофи 2006, Кубка Стэнли 2007, 10-кратный участник Матчей всех звёзд, самый результативный финский игрок в истории НХЛ;
 Жан-Себастьян Жигер (Колорадо Эвеланш) — обладатель Кубка Стэнли 2007, Конн Смайт Трофи 2003, участник Матча всех звёзд 2009;
 Саку Койву (Анахайм Дакс) — обладатель Билл Мастертон Трофи 2002, Кинг Клэнси Трофи 2007, участник Матча всех звёзд 1998;
 Даниэль Альфредссон (Детройт Ред Уингз) — обладатель Колдер Трофи 1996, Кинг Клэнси Трофи 2012, Приза Марка Мессье 2013, 6-кратный участник Матчей всех звёзд;
 Рэй Уитни (Даллас Старз) — обладатель Кубка Стэнли 2006, двукратный участник Матчей всех звёзд;
 Майк Комисарек (Каролина Харрикейнз) — участник Матча всех звёзд 2009;
 Радек Дворжак (Каролина Харрикейнз);
 Рич Певерли (Даллас Старз) — обладатель Кубка Стэнли 2011;
 Николай Хабибулин (Чикаго Блэкхокс) — обладатель Кубка Стэнли 2004, 4-кратный участник Матчей всех звёзд;
 Тим Томас (Даллас Старз) — обладатель Кубка Стэнли 2011, Уильям М. Дженнингс Трофи 2009, Везина Трофи 2009 и 2011, Конн Смайт Трофи 2011, 4-кратный участник Матчей всех звёзд;
 Хэл Гилл (Филадельфия Флайерз) — обладатель Кубка Стэнли 2009;
 Михал Гандзуш (Чикаго Блэкхокс) — чемпион мира 2002, обладатель Кубка Стэнли 2013.

Плей-офф

Призы и награды

Командные

Индивидуальные

Символические сборные

См. также 
 
 Список наград Национальной Хоккейной Лиги
 Кубок Стэнли

Примечания 

Сезоны НХЛ

2013 год в хоккее
2014 год в хоккее